Гура — различные значения:

 Населённые пункты
 Гура — деревня в Верхней Лужице, Германия.
 Гура — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Гурувский повят.
 Гура — деревня в Монькском повяте Подляского воеводства Польши.
 Гура — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Гура — село, Сюмсинский район, Удмуртия, Россия.

 Персоналии
 Гура, Александр Викторович (род. 1950) — советский и российский этнограф, доктор филологических наук.
 Гура, Антон Сергеевич (род. 1982) — украинский киноактёр.
 Гура, Виктор Васильевич (1925—1991) — советский лингвист, писатель.
 Гура, Ойген (1842—1906) — австрийский певец.
 Гура, Юрий Владимирович (род. 1976) — казахстанский футболист.
 Гура, Ян (1948—2015) — католический священник, член монашеского ордена доминиканцев, инициатор Всепольской встречи молодёжи.
 Гавр Гура — англоязычный виртуальный стример